Linha de Sintra — ferrovia a NW de Lisboa, ligando as estações de Rossio e Sintra
 Linha de Sintra (CP) — serviço ferroviário de passageiros, operado pela CP Urbanos de Lisboa

Desambiguações de transporte